Stadio Comunale steht für:

 Stadio Comunale (Arezzo), Fußballstadion der AC Arezzo
 Stadio Comunale (Bellinzona), Fußballstadion der AC Bellinzona
 Stadio comunale (Chiasso), Fußballstadion des FC Chiasso
 Stadio Comunale (Chiavari), Fußballstadion von Virtus Entella
 Stadio Comunale (Turin), das heutige Olympiastadion Turin

Siehe auch: Stadio Comunale Artemio Franchi